O Canterbury United Football Club é um clube semi-profissional de futebol com sede em Christchurch, Nova Zelândia. A equipe compete no Campeonato Neozelandês de Futebol.

História 
O clube foi fundado em 2002.

Treinadores
 Danny Halligan (1 Jul 2006–4 Fev 2008)
 Korouch Monsef (5 Fev 2008–30 Jun 2009)
 Keith Braithwaite (1 Jul 2009–1 Dez 2014)
 Sean Devine (1 Dez 2014 – Mai 2015)
 Willy Gerdsen (20 Maio 2015–)

Ligações externas 
 Sítio oficial 

Clubes de futebol da Nova Zelândia
Clubes de futebol fundados em 2002